Johann Nonne ist der Name folgender Personen:

* Johann Gottfried Christian Nonne (1749–1821), deutscher Pädagoge und Schriftsteller 
 Johann Heinrich Christian Nonne (1785–1853), deutscher Dichter, Pfarrer und Theologe
 Johann Philipp Nonne (1729–1772), deutscher Arzt und Botaniker